

Топоніми

Села:
 Княгинин  — Рівненська область, Дубенський район
 Княгинин — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

 Княгинин — колишнє старовинне село, тепер мікрорайон у складі Івано-Франківська

Княгинин — село, Мінська область, Мядельський район
 Княгинин — залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці

Інше 
 Княгинин — аматорський футбольний клуб з села Підгайчики Коломийського району Івано-Франківської області
 Княгинин — українське підприємство з виробництва напоїв, в тому числі алкогольних, в Івано-Франківську

Див. також 
 Княгинине
 Княгининок